Бори́с Ива́нович Белозе́рский () — советский архитектор Симферополя, Крыма и Днепропетровска. Был первым советским архитектором Симферополя. Руководитель института «Гипрогор». Построил и реставрировал немало зданий в Крыму и Днепропетровске.

Биография 
Родился в Казани. Учился в Санкт-Петербургском институте гражданских инженеров.

 В 1923 году — председатель строительного отдела Симферопольского городского совета
 1925—1928 — Рабочий посёлок — жилая застройка за Севастопольской заставой в районе парка имени Тараса Шевченко,
 1926 — стал Городским (Главным) архитектором Симферополя,
 1938 — репрессирован по доносу,
 с 1946 года был главным архитектором архитектурно-планировочной конторы Архпланпроект (теперь Днепргражданпроект) по восстановлению зданий по проспекта Карла Маркса, Привокзальной площади, Парка имени Тараса Шевченко в Днепропетровске под руководством главного архитектора Днепра Флегонта Дерябина,
 С 1950 года работал в Художественном фонде, где выполнял проекты интерьеров общественных и торговых зданий,
 в 1952—1955 годах преподавал архитектуру в Днепропетровском горном институте и Днепропетровском строительном техникуме, занимался научной работой, написал диссертацию «Архитектура климато-лечебных сооружений»,
 1956 полностью реабилитирован
 В 1977 году умер в Днепропетровске.

Известные проекты 
 1930—1932 — жилой дом Консервтреста в Симферополе,
 1930 — биоклиматическая станция с 14-метровой башней в Евпатории,
 1934 — жилой дом Крымского правительства в Симферополе,
 1934 — Симферопольский театр юного зрителя (уничтожен в Великой отечественной войне)
 1935 — жилой «Дом в память 1905 года» в Симферополе (по другим данным — 1932),
 1938 — 2-ой спальный корпус санатория «Дюльбер» в Кореизе — памятник архитектуры в мавританском стиле; Белозерский был награждён автомобилем,
 1938 — старый корпус Крымского медицинского университета в Симферополе,
 1938—1944 — ткацкая фабрика под Нижним Новгородом, лыжная база «Динамо» в Подрезково под Москвой и др.
 1946 — главный вход-пропилеи в парк имени Чкалова в Днепропетровске.

Примечания

Ссылки 
 Белозерский Б. И. — Крымский архитектурный портал _ КАП
 Белозерский — лидер советского архитектурного авангарда Крыма _ Керкинитида Евпатория история с древних времен, до наших дней Отдых и лечение в Евпатории 
 Линии красные. И жёлтые. 

Архитекторы Крыма
Архитекторы Днепра
Реабилитированные в СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Архитекторы Симферополя‎